

Діллард — місто, штат Джорджія
 Діллард — переписна місцевість, штат Орегон